Chlístov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Gemeinde im Okres Benešov, siehe Chlístov u Benešova
Gemeinde im Okres Klatovy, siehe Chlistov
Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, siehe Chlístov u Dobrušky
Gemeinde im Okres Třebíč, siehe Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
Chlístov, Ortsteil von Hořičky, Okres Náchod
Chlístov, Ortsteil von Kratušín, Okres Prachatice
Chlístov, Ortsteil von Nadějkov, Okres Tábor
Chlístov, Ortsteil von Neustupov, Okres Benešov
Chlístov, Ortsteil von Okrouhlice, Okres Havlíčkův Brod
Chlístov, Ortsteil von Všelibice, Okres Liberec
Chlístov, Ortsteil von Železný Brod, Okres Jablonec nad Nisou